Dancing on the Ceiling (album) - album van Lionel Richie
 Dancing on the Ceiling (single) - single van Lionel Richie van bovenstaand album